Byrevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Byrevattnet (Lurs socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (3 ha)
Byrevattnet (Skredsviks socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun, 
Byrevattnet, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun och Uddevalla kommun,  (35 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn